14 Brygada Strzelców URL
 14 Brygada Piechoty (UHA)